Szépirodalom
(A) Négy toll (regény), eredeti címe The Four Feathers, A. E. W. Mason regénye (1902)

Mozifilmek a regényből
(a magyar címek előfordulnak névelővel és anélkül is)
(A) Négy toll (film, 1921), eredeti címe The Four Feathers, 1921-es brit némafilm, rendezte René Plaissetty
(A) Négy toll (film, 1929), eredeti címe The Four Feathers, 1929-es amerikai némafilm, rendezte Merian C. Cooper és Lothar Mendes
(A) Négy toll (film, 1939), eredeti címe The Four Feathers, 1939-es brit játékfilm, rendezte Korda Zoltán
(A) Négy toll (film, 1978), eredeti címe The Four Feathers, 1978-as brit játékfilm, rendezte Don Sharp

Hasonló magyar című filmek ugyanabból a regényből
 A gyávaság tollai (film, 1915), eredeti címe The Four Feathers, 1915-ös amerikai némafilm, rendezte J. Searle Dawley
 A gyávaság tollai (film, 2002), eredeti címe The Four Feathers, 2002-es angol-amerikai némafilm, rendezte Shekhar Kapur